Misaki désigne notamment :

Toponyme 
 Misaki, port japonais de la préfecture de Kanagawa.
 Misaki, un bourg japonais de la préfecture d'Osaka.
 Misaki, un bourg japonais de la préfecture d'Okayama.

Patronyme 
 Aki Misaki (1971-), écrivain japonais.
 Ayame Misaki (1989-), actrice japonaise.
 Saitoh Misaki, mangaka japonaise.
 Shiro Misaki, footballeur japonais.

Prénom 
Misaki est un prénom japonais, notamment porté par :
 Misaki Doi (1991-), joueuse de tennis.
 Misaki Iwasa (1995-), chanteuse et idole japonaise.
 Misaki Itō (1977-), actrice et mannequin.

Autres 
 Misaki, race de poney d'origine japonaise.
 Moi Taro Misaki, manga de Yôichi Takahashi.